SOKO Köln est une série télévisée procédurale de la police allemande créée le  sur ZDF.

Il s'agit de la quatrième dérivée de Soko brigade des stups (SOKO München, lancée en 1978 sous le nom de SOKO 5113. "SOKO" est une abréviation du mot allemand , qui signifie .

Distribution

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 

 SOKO Köln on the ZDF website
 Episode guide on fernsehserien.de

Série télévisée policière allemande
Émission diffusée sur ZDF
Série télévisée allemande des années 2010